En Pologne, Izabelin peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Izabelin, village du powiat de Turek,
 Izabelin, village de la gmina de Kleczew,
 Izabelin, village de la gmina de Kramsk.

dans la voïvodie de Łódź
 Izabelin, village du powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Lublin
 Izabelin, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Izabelin, gmina rurale du powiat de Varsovie-ouest,
 Izabelin, village du powiat de Legionowo,
 Izabelin, village du powiat de Mińsk,
 Izabelin, village du powiat de Płock,
 Izabelin, village du powiat de Varsovie-ouest.

dans la voïvodie de Podlachie
 Izabelin, village.